Kico steht für:

Kieling & Co., einen Automobilhersteller aus Frankfurt am Main 1924 - 1925
 KiCo, einen Systemlieferanten der Automobilindustrie aus Halver